Василий Садовников: Садовников, Василий Евдокимович — удмуртский советский драматург и актёр. Заслуженный артист Удмуртской АССР.
 Садовников, Василий Семёнович (1800—1879) — русский художник; брат П. С. Садовникова.